Kosmowska – polskie nazwisko
Osoby o nazwisku Kosmowska:
 Barbara Kosmowska – polska fiolożka i pisarka
 Irena Kosmowska – polska działaczka niepodległościowa
 Irena W. Kosmowska – polska literatka
 Magdalena Abakanowicz-Kosmowska – polska rzeźbiarka
 Marta Kosmowska – polska lekkoatletka

Zobacz też 
 Kosmowski – polskie nazwisko